Un jard (ou crin), du francique gard (aiguillon), est un poil assurant la couverture externe des mammifères, par opposition au duvet. Le jard est long et raide et de faible densité.

Toponymie 

 La Jard, commune française, située dans le département de la Charente-Maritime ;
 Jard-sur-Mer, commune française, située dans le département de la Vendée ;
 Saint-Vincent-sur-Jard, commune française, située dans le département de la Vendée;
 Le jard, nom de place dans plusieurs communes du nord-est de la France, comme le grand Jard à Épernay, le Jard anglais à Châlons-en-Champagne, ou à Bar-sur-Aube, Hermonville.
 La croix du Jard, crucifix situé rue du Jard, à Reims (France).

Voir aussi
 Le Petit Jard, espace vert de Châlons-en-Champagne.
 Ru du Jard, un ruisseau français en Seine-et-Marne.